AZ – kod linii używany przez Alitalię, włoskiego narodowego przewoźnika lotniczego
 AZ – amerykański raper
 AZ Alkmaar – holenderski klub piłkarski
 AZ – Azerbejdżan (oznaczenie kodowe według ISO 3166-1 w wersji dwuliterowej alfa-2)